«Переключая каналы» () — американская комедия 1988 года, поставленная режиссёром Тедом Котчеффом по пьесе Бена Хекта и Чарлза МакАртура «Первая полоса» ().

Сюжет 
Известная и популярная журналистка кабельного канала новостей SNN Кристи Коллеран решает оставить свою очень напряжённую работу, чтобы выйти замуж за богатого бизнесмена Блэйна. Но её начальник и одновременно бывший муж Джон не собирается уступать так легко и пытается сорвать её планы. Он буквально заставляет её сделать последний телевизионный репортаж об осуждённом Айке, которого вот-вот должны казнить на электрическом стуле, и тем самым, может быть, спасти его жизнь. Слишком увлёкшись репортажем, Кристи в итоге забывает о своём будущем замужестве.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Тед Котчефф
 Продюсеры: Дон Кармоди, Мартин Рэнсохофф
 Сценарий: Джонатан Рейнольдс
 Оператор: Франсуа Прота
 Композитор: Мишель Легран

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1988 года
Фильмы-ремейки США
Фильмы TriStar Pictures
Фильмы о журналистах
Фильмы Теда Котчеффа
Экранизации произведений Бена Хекта
Фильмы США 1988 года
Смертная казнь в фильмах
Комедии о возобновлении брака
Фильмы с музыкой Мишеля Леграна